Costante Coter – scultore e pittore italiano
 Eugenio Coter – vescovo cattolico italiano